Robert Walthour peut désigner :
 Robert Walthour Senior : Robert Howe Walthour Sr., 1879-1949, coureur cycliste
 Robert Walthour Junior : Robert Howe Walthour Jr., 1902-1980, coureur cycliste